Дуби́нин — русская фамилия и топоним; имеет женскую форму Дубинина.

Известные носители 
 
 Дубинин, Анатолий Петрович (1936 — ?) — советский хоккеист.
 Дубинин, Андрей Дмитриевич (1929—1999) — советский оперный певец.
 Дубинин, Анисим Антонович (1888—1938) — советский партийный и государственный деятель, начальник ряда железных дорог СССР.
 Дубинин, Антон Сергеевич (род. 1979) — российский футболист.
 Дубинин, Василий Михайлович (1920—1979) — Герой Советского Союза.
 Дубинин, Виктор Иванович (1901—1984) — советский футболист и тренер.
 Дубинин, Виталий Алексеевич (род. 1958) — рок-музыкант, басист, вокалист, участник группы «Ария».
 
 Дубинин, Всеволод Борисович (1913—1958) — советский, зоолог, акаролог, специалист по систематике перьевых клещей.
 Дубинин, Григорий Васильевич (1928—2008) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Дубинин, Дмитрий Юрьевич (род. 1966) — российский писатель.
 Дубинин, Ефим Иванович (1914—1988) — Герой Советского Союза.
 
 Дубинин, Игорь Николаевич (1917—1980) — советский музыковед, педагог.
 Дубинин, Константин Михайлович (род. 1935) — украинский театральный режиссёр и педагог.
 
 
 Дубинин, Пётр Васильевич (1909—1983) — советский шахматист.
 Дубинин, Семён — русский пушечный и колокольный мастер.
 
 Дубинин, Эдуард Владиславович (1945—2012) — украинский государственный деятель.
 
 Братья Дубинины — крепостные крестьяне, создатели первой в мире нефтеперегонной установки.



Топоним 
 Дубинин — село в Городищенском районе Волгоградской области.
 Дубинин — хутор в Репьевском районе Воронежской области.

См. также 

 
 
 Дубининская улица